— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат города Тиба, Мобара, Содегаура, Кисарадзу, Кимицу и посёлки Нагара, Отаки, Тёнан.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается гинкго, цветком — космея, птицей — настоящая короткокрылая камышовка.

Транспорт 
 Кокудо 16

Города-побратимы 
  Мобил, США (1993)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тиба